Коллингс () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1868—1947) — британский художник-портретист, чьи работы входят в частности в собрание Национального фонда Великобритании.
  (род. 1940) — австралийская актриса, лауреат премии TDK за австралийскую аудиокнигу в категории короткой формы художественной литературы (1994).
 Коллингс, Глен (Гленн) — австралийский яхтсмен, чемпион мира в классе OK (1984), бронзовый медалист чемпионата мира в классах «Миррор» (вместе с Ллойдом Коллингсом; 2003) и «Этчеллс» (2004).
  (ур. Блэймайрс; р. 1959) — новозеландский спортивный стрелок, бронзовая медалистка Игр Содружества по стрельбе из полнокалиберной винтовки на Королевский приз (2002), жена Майка Коллингса.
  (1831—1920) — британский политик, мэр Бирмингема (1878), член Палаты общин (1880—1918), президент Национальной либеральной федерации (1881).
  (1913—1996) — британский железнодорожник, общественный и политический деятель, председатель Лондонского совета профсоюзов (1948—1950).
  (1865—1955) — австралийский политик, член Сената (1932—1950).
  (1623/1624—1690/1691) — английский пресвитерианский богослов.
  (1880—1918) — британский военный деятель, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории (1918, посмертно).
  (ур. Бидл; 1862—1948) — британская художница и фотограф, чьи работы входят в частности в собрание лондонской Национальной портретной галереи.
 Коллингс, Лиза — канадский продюсер, лауреат Канадской кинопремии за кроссплатформенную художественную работу (2015).
  (род. 1954) — новозеландский спортивный стрелок, чемпион Игр Содружества по стрельбе из полнокалиберной винтовки на Королевский приз в парах (2010), муж Дайан Коллингс.
  (род. 1947) — американский писатель, поэт, критик и педагог, гроссмейстер Всемирной конвенции ужасов (2016).
  (род. 1955) — британский художественный критик, лауреат приза Хью Уэлдона за программу об искусстве Премии Британской Академии в области телевидения (2000).
  (1910—1975) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».
 Коллингс, Пол — британский регбист, финалист Кубка Регбийного союза Англии в составе клуба «Бристоль» (1988).
  (1900—1937) — канадский сценарист, лауреат премии «Оскар» за литературный первоисточник и адаптированный сценарий (1936).
 Коллингс, Рос — британская гребчиха, чемпионка Великобритании в двойках (2007).
  (1908—1973) — британский бобслеист, участник Олимпийских игр (1948).
  (род. 1978) — британская пловчиха, чемпионка Великобритании по плаванию на 200 (1996), 400 (1996) и 800 м (1994, 1996, 1998—1999).
  (XVIII в.) — британский художник-карикатурист и гравёр.
  (1938—2014) — канадский англиканский священник, епископ Киватина (1991—1996).
  (1872—1950) — британский прыгун в воду, участник Олимпийских игр (1908).

См. также